Fahrenheit 451 (roman), roman (autor: Ray Bradbury)
Fahrenheit 451 (1966.), film iz 1966., adaptacija novele, redatelj François Truffaut
Fahrenheit 451 (2007.), novija adaptacija novele
Fahrenheit 451 (računalna igra), izdana 1986.
Fahrenheit 451 (sastav), engleski rock sastav

Vidi još 
 Fahrenheit 9/11